Jagannathan ist der Familienname folgender Personen:

 Krishnammal Jagannathan (* 1926), Aktivistin für soziale Gerechtigkeit aus dem indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Poorna Jagannathan (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin